Klik (fonetiek), een bepaald type medeklinker
 Klik (software), een Linuxprogramma
 Klik (maandblad), een Nederlands vakblad voor medewerkers in de verstandelijkgehandicaptenzorg
 KLIK! Amsterdam Animatie Festival
 Klik (film), een korte film van Goa Borrek met Zen Bloot, Thomas Acda en Lone van Roosendaal
 verklikken, als in Kliklijn